Красная книга Республики Алтай — официальный документ, содержащий свод сведений о состоянии, распространении и специальных мерах охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) диких животных и дикорастущих растений и грибов, обитающих (произрастающих) на территории Республики Алтай.

Категории 
 0 (Ex) — вероятно, исчезнувшие
 1 (E) — находящиеся под угрозой исчезновения
 2 (V) — уязвимые
 3 (R) — редкие

Список видов

Животные

Растения и грибы 

  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (2)
  (3)
  (3)
  (2)
  (3)
  (2)
  (3)
  (3)
  (3)
  (1)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (2)
  (3)
  (2)
  (2)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (2)
  (2)
  (1)
  (3)
  (3)
  (2)
  (2)
  (2)
  (3)
  (3)
  (2)
  (3)
  (3)
  (2)
  (2)
  (2)
  (2)
  (3)
  (3)
  (3)
  (2)
  (3)
  (2)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (2)
  (2)
  (3)
  (2)
  (2)
  (2)
  (2)
  (1)
  (2)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (2)
  (3)
  (3)
  (2)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (2)
  (2)
  (2)
  (2)
  (3)
  (2)
  (3)
  (1)
  (2)
  (3)
  (2)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (2)
  (2)
  (1)
  (2)
  (2)
  (2)
  (2)

   (1)
   (1)
  (2)
  (3)
  (3)
  (1)
   (1)
  (3)

  (2)

  (3)
  (2)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (2)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (2)

  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)

Примечания

Литература 
Издания Красной книги
 
 
 
 
 
 

Алтай
География Республики Алтай